El Planàs (Lladurs), indret del municipi de Lladurs (Solsonès)
 El Planàs (Sant Joan de les Abadesses), masia del municipi de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
 Planàs (Orís), masia del municipi d'Orís (Osona)
 Can Planàs, antiga masia al barri del Guinardó (Barcelona)
 Antoni Planàs i Marca (Reus, 1890 - Barcelona, 1980), violoncel·lista i compositor de sardanes
 Odiló Maria Planàs i Mas (Barcelona, 1925 - Montserrat, 2011), monjo benedictí, organista i compositor